Arujaense Esporte Clube foi fundado por Elias Teixeira em 10 de março de 2016 (data de seu aniversario). A idéia inicial era de ter uma equipe profissional para representa a cidade e montar escolinha de futebol e uma clinica para jogadores para futuras negociações. Em setembro de 2017 fez a filiação do clube junto a Liga de Futebol Nacional do Brasil com a intenção de disputar a      Taça Brasil e Taça Paulista Profissional 2018. Elias Teixeira procurou Gilberto Santana – “O Giba da Liga” presidente da Liga Arujaense de Futebol, para trabalharem juntos e alavancar o clube. Giba aceitou de imediato e montarão o CT – Centro de Treinamento Arujaense – localizado no Condomínio Country Clube na Estrada de Santa Isabel, KM 40,5

A parceria que dirige o Arujaense Esporte Clube tem como objetivo participar de campeonatos oficiais desde as categorias de base (Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20), até o profissional, com o clube representando Arujá em competições organizadas pela Liga de Futebol Nacional do Brasil, FPF (Federação Paulista de Futebol) e CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Atualmente, o Arujaense Esporte Clube participou da Copa Primavera 2017, organizada pela Liga Arujaense de Futebol com o apoio da Prefeitura Municipal.

Clubes de futebol de Arujá
Fundações em São Paulo em 2016